North Washington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Washington (Colorado)
 North Washington (Iowa)
 North Washington (Butler County, Pennsylvania)
 North Washington (Washington County, Maine)
 North Washington (Westmoreland County, Pennsylvania)